Тулансинго има више значења:

 Тулансинго (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тулансинго (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику